Paris-Deauville, un film réalisé par Jean Delannoy sorti en 1934 ;
 Paris-Deauville, un téléfilm réalisé par Isabelle Broué diffusé en 2000.